Treppendorf ist der Name folgender Orte:

 Treppendorf (Böhlen), durch Braunkohletagebau beseitigter Ortsteil von Böhlen, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Treppendorf (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Treppendorf (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Treppendorf (Lübben (Spreewald)), Ortsteil der Stadt Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Treppendorf (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen